L'Al-Tai Football Club () è una società calcistica con sede a Ha'il, in Arabia Saudita. 
Milita nella Lega saudita professionistica, la massima serie del campionato saudita di calcio.

L'Al-Tai ha vinto la Prima Divisione Saudita tre volte: la prima nella stagione 1984-85 e l'ultima nella stagione 2000-2001. 
Il club è arrivato terzo durante la Prince Mohammad bin Salman League 2020–21, ha ottenuto la promozione in Pro League per la prima volta dal 2008 e ha vinto la Coppa Prince Faisal bin Fahd per le squadre di divisione 1 e 2 una sola volta, nella stagione 1993-1994.
I cavalieri del nord sono arrivati secondi anche alla Coppa del principe ereditario del 1997, hanno trascorso 22 stagioni non consecutive nella Pro League e hanno vinto la loro prima promozione durante la stagione 1977-78.

Il club gioca le partite casalinghe al Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium di Ha'il, condividendo lo stadio con i rivali cittadini Al-Jabalain, con i quali gareggiano nel derby di Ha'il.

Palmarès

Competizioni nazionali

1984-1985, 1994-1995, 2000-2001

Altri piazzamenti

Finalista: 1996-1997

Organico

Rosa 2020-2021

Note

Collegamenti esterni 
 

Società calcistiche saudite